Nowhere peut désigner

Cinéma 
 Nowhere est un film de Gregg Araki, sorti en 1997 ;
 Nowhere est un film de Luis Sepúlveda, sorti en 2002 ;
 Nowhere est un film de Terry Palmer, sorti en 2009.

Musique 
 Nowhere est aussi le titre du premier album du groupe anglais Ride. Une chanson éponyme y figure également.

Divers 
 Nowhere, un événement européen annuel inspiré par Burning Man.